«Рейтинг Букмекеров» (сокращённо РБ, также РБ Спорт) — международный спортивный интернет-портал на нескольких языках, посвящённый спорту и игре на спортивных ставках. Работает с 1 марта 2012 года. Доступен в семи языковых версиях: армянской, английской, болгарской,
испанской, португальской, русской, сербской и украинской.

Описание деятельности 

Основатель и владелец — Паруйр Шахбазян.

Ресурс публикует рейтинг букмекерских контор, принимает жалобы на букмекеров, выступает арбитром в их спорах с клиентами, выпускает новости, бизнес-аналитику, интервью и прогнозы на спорт.

В числе экспертов «Рейтинга Букмекеров» — спортивные комментаторы Константин Генич, Алексей Андронов, Василий Уткин, Владимир Стогниенко, Анна Чакветадзе, экс-главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин, бывшие капитаны «Спартака» Андрей Тихонов и Егор Титов, советский футболист и тренер Евгений Ловчев, российский футболист АПЛ и РПЛ Павел Погребняк, экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA и депутат Госдумы РФ VI-VII созывов Николай Валуев.

Сайт имеет новостную ленту и штат журналистов, информационные каналы редакции выходят под названием «РБ Спорт», спортивная аналитика под брендом «РБ Бизнес», новости автоспорта консолидированы в отдельном проекте «РБ Драйв».

В феврале 2021 года вышел первый выпуск печатного журнала «РБ Спорт», в качестве редактора которого выступил Андрей Аршавин. Изначально выпуск журнала планировался в начале 2020, но из-за пандемии был отложен на год.

В мае 2021 года «Рейтинг Букмекеров» запустил маркетплейс спортивных прогнозов от пользователей Tips.ru.

Спонсорство и партнёрство 
«Рейтинг Букмекеров» является информационным партнёром Федерации регби России, Федерации водного поло России, футбольного клуба «Сочи», ФК «Нижний Новгород», ФК «Чайка» (Песчанокопское), баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» (Краснодар), регбийного клуба «Локомотив» (Пенза), регбийного клуба «Красный Яр».

Показатели деятельности 
По заявлению основателя Паруйра Шахбазяна в интервью журналу Forbes Russia, ежегодная выручка «Рейтинга Букмекеров» на 2015 год составляла 1,5 миллиона долларов США, а 350 тысяч уникальных посетителей заходили на сайт 1,2 миллиона раз ежемесячно.

По жалобам на действия букмекеров на площадке «Рейтинг Букмекеров» к августу 2018 года игрокам возвратили 200 миллионов рублей.

Согласно исследованию компании «Медиалогия» «Рейтинг Букмекеров» находится на 5 месте в Топ-20 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли за 2022 год.

Главные редакторы 
 1 марта 2012 ― 29 февраля 2019: Андрей Ткачук
 1 марта 2019 ― : Андрей Бодров.

Аналитические исследования букмекерского рынка России 
В 2017 году Рейтинг букмекеров опубликовал собственное маркетинговое исследование индустрии ставок на спорт. Которое содержит анализ букмекерской отрасли России, её участников — компаний и клиентов, а также тенденций и проблем индустрии. Для отчёта портал заказал два социологических исследования — у «Аналитического центра Юрия Левады» и исследовательского холдинга «Ромир».

В отчёте представлены следующие цифры:
 объём российской букмекерской отрасли и её доля в мире;
 доход букмекерских компаний;
 количество игроков в России;
 доля легального и нелегального сегментов букмекерской отрасли;
 количество пунктов приёма ставок в России.
Согласно отчёту, на 2017 год индустрия ставок на спорт в России имела объём 677 миллиарда рублей (10,1 миллиарда долларов США) в год. Доход букмекеров от российского рынка равнялся 47 миллиардов рублей ($0,7 млрд) в год, что составляло 1,2 % от доходов мировой букмекерской отрасли. Был спрогнозирован рост объёма российской индустрии букмекерства до 1,4 триллиона рублей, включая нелегальный бизнес, в течение следующих 5 лет.

В 2021 году «Рейтинг букмекеров» опубликовал результаты исследования о склонности российских граждан к лудомании. Согласно этому исследованию, наибольший процент людей, страдающих от зависимости, среди тех, кто ставит на киберспорт. А также, что игроки-женщины в процентном соотношении больше подвержены зависимости, чем игроки-мужчины: 3,9 % от общего количества женщин, 46,9 % из которых не теряют контроля над ситуацией против 2 % и 53,8 % у мужчин.

В 2021 году согласно исследованию «РБ Бизнес» букмекерские компании потратят 4,5 миллиарда рублей на спортивное спонсорство в России. Самый крупный контракт — спонсорство КХЛ от «Фонбет» в размере 400 миллиона рублей.

В ноябре 2022 был запущен совместный контентно-аналитический проект «Рейтинга Букмекеров» на сайте Ведомости.Спорт о букмекерской индустрии.

Премия РБ 
В 2018 году Рейтинг букмекеров представил Премию РБ — международную награду в области спорта и букмекерства. Вручение наград происходит по 28 номинациям.

В 2021 году главные номинации в премии объявлял футболист Луиш Фигу, букмекером года стала компания «Фонбет», спортсменом года — Артем Дзюба.

В 2022 году Премия РБ прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, букмекером года второй год подряд стала «Фонбет», спортсменом года Дина Аверина, главные номинации объявлял Эммануэль Адебайор.

Блокировки Роскомнадзором 
В 2016 году «Рейтинг Букмекеров» дважды попадал в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора по причине наличия ссылок на онлайн-букмекеров, которые принимали ставки у россиян без лицензии ФНС РФ. Осенью того же года сайт исчез из реестра и был разблокирован.

Награды 

 Betting Awards 2015 — победитель в номинации «Лучший интернет-портал о букмекерстве»
 Betting Awards 2016 — победитель в номинации «Лучший интернет-портал о букмекерстве»
 iGB Affiliate Awards 2017 — участник шорт-листа в номинации «Лучший аффилиат-сайт на иностранном языке»
 Премия «Рунета 2017» — участник шорт-листа в номинации «Здоровье и досуг»
 Премия «Рунета 2018» — победитель в номинации «Медиа и досуг»
 Премия «Золотой сайт 2018» — спецприз в номинации «Лучший сайт для потребителей (b2c)»
 Премия «Золотое приложение 2021» — спецприз от оргкомитета.

Примечания

Ссылки 
 

Сайты, награждённые премией Рунета
Спортивные сайты
Букмекеры